Rumi, azienda italiana produttrice di motocicli
 Gialal al-Din Rumi, poeta persiano del XIII secolo
 Rumi, un fiume dell'Uganda